Romance sentimentale – film del 1907 diretto da Louis Feuillade
 Romance sentimentale – film del 1930 diretto da Grigori Aleksandrov e Sergej Michajlovič Ėjzenštejn